Hansjörg Felmy (1931-2007), acteur de cinéma et de théâtre allemand ;
 Hellmuth Felmy (1885-1965), General der Flieger (général d'aviation) allemand, et criminel de guerre nazi pendant la Seconde Guerre mondiale.